Bosberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen:

 Bosberg (Schwarzwald) (1052,8 m), im Schwarzwald bei Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Bosberg (Flandern) (105 m), Erhebung in den Ardennen in Geraardsbergen, Provinz Ostflandern, Belgien
 Bosberg (Kerkrade), Erhebung in Kerkrade, Provinz Limburg, Niederlande

Siehe auch:
 Bocksberg
 Borsberg
 Boxberg